Пётр Плато́нов:
 Платонов, Пётр Геннадьевич (род. 1983) — серебряный призёр чемпионата России по гребному слалому (2006), чемпион России в командном зачёте по гребле на каноэ-двойке (2006—2009).
 Платонов, Пётр Никитич (1908—?) — советский учёный в области комплексной механизации и автоматизации поточно-транспортных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами аграрно-промышленного комплекса и теории механики сыпучих сред. Ректор Одесского технологического института пищевой промышленности имени М. В. Ломоносова.
 Платонов, Пётр Осипович (род. 1948) — советский чувашский скульптор.
 Платонов, Пётр Саввич (1823—1860) — российский анатом.